FC Barcelona „C“ (celým názvem: Futbol Club Barcelona „C“) byl druhým rezervním týmem španělského fotbalového klubu FC Barcelona. Tým sídlil stejně jako mateřský celek v Barceloně, největším městě Katalánského autonomního společenství. Rezerva byla založena v roce 1967 pod názvem FC Barcelona Amateur. Poslední název nesla od roku 1993. Zaniká v roce 2007 po sestupu béčka Barcelony do stejné soutěže. Klubové barvy byly modrá a granátová.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Mini Estadi s kapacitou 15 276 diváků.

Historické názvy 
 1967 – FC Barcelona Amateur (Futbol Club Barcelona Amateur)
 1993 – FC Barcelona „C“ (Futbol Club Barcelona „C“)

Úspěchy

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj:

 1970–1974: Primera Regional de Catalana – sk. 3
 1974–1977: Regional Preferente de Catalana
 1977–1979: Tercera División – sk. 3
 1979–1980: Tercera División – sk. 4
 1980–1984: Tercera División – sk. 5
 1984–1986: Segunda División B – sk. 1
 1986–1987: Tercera División – sk. 5
 1987–1989: Segunda División B – sk. 2
 1989–1995: Tercera División – sk. 5
 1995–1996: Segunda División B – sk. 3
 1996–2007: Tercera División – sk. 5

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, zlaté podbarvení – 1. místo, stříbrné podbarvení – 2. místo, bronzové podbarvení – 3. místo, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1988/89: Po sestupu barcelonského béčka do stejné soutěže byl C–tým přeřazen o soutěž níže.

Odkazy

Související články 
 FC Barcelona
 FC Barcelona „B“
 FC Barcelona Femení

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky         
 Fanouškovské stránky 

C*
Zaniklé španělské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1967
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2007
Sport v Barceloně